Lepidozauromorfy (Lepidosauromorpha) – infragromada gadów z podgromady Diapsida. Według definicji przedstawionej przez Jacques'a Gauthiera i współpracowników (1988) obejmuje wszystkich przedstawicieli kladu Sauria bliżej spokrewnionych z hatterią i łuskonośnymi niż z archozaurami. Według autorów tak definiowane lepidozauromorfy obejmowałyby Younginiformes, Paliguana whitei, Palaeagama vielhaueri, Saurosternon bainii, Kuehneosauridae, sfenodonty oraz łuskonośne. Późniejsze analizy kladystyczne sugerują jednak, że Younginiformes były diapsydami nie należącymi do Sauria, a tym samym nie mogły być lepidozauromorfami. Kwestionowana bywa też przynależność rodzajów Palaeagama, Paliguana i Saurosternon oraz rodziny Kuehneosauridae do lepidozauromorfów – niektóre analizy kladystyczne sugerują, że i one mogły być diapsydami nienależącymi do Sauria. Część naukowców zalicza do lepidozauromorfów także zauropterygi, grupy Thalattosauria i Choristodera, rodzinę Drepanosauridae oraz żółwie. Lepidozauromorfy są znane w zapisie kopalnym od permu.

Filogeneza 
 Kladogram lepidozauromorfów według Gauthiera i współpracowników (1988)

 Kladogram lepidozauromorfów według Bickelmann, Müllera i Reisza (2009)

Przypisy